Mycocaliciaceae är en familj av svampar. Mycocaliciaceae ingår i ordningen Mycocaliciales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycocaliciaceae